L'LTP Women's Open è un torneo professionistico di tennis giocato sulla terra verde dell'LTP Mount Pleasant di Charleston negli Stati Uniti d'America dal 2021. Fa parte della categorie WTA 125 femminile.

Albo d'oro

Femminile

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni 
 

LTP Women's Open